Drenthe bezeichnet:
 Provinz Drenthe, eine niederländische Provinz
 Drenthe-Stadium, ein Eiszeit-Stadium, entspricht der maximalen Vereisung während des Saale-Komplexes

Drenthe ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Drenthe (1925–2009), surinamischer Dramatiker und Dichter
 Giovanni Drenthe (* 1990), surinamischer Fußballspieler
 Royston Drenthe (* 1987), niederländischer Fußballspieler